A Zálesie településnév jelentései:

Gibely szlovákiai község szlovák neve a Késmárki járásban
Tőkésisziget szlovákiai község szlovák neve a Szenci járásban

pl:Zalesie